Brasi ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Brasi (* 1947), italienische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Diego De Brasi, italienischer Klassischer Philologe
 Rossano Brasi (* 1972), italienischer Radrennfahrer